Senátní obvod Brno-město může být:
 Senátní obvod č. 58 – Brno-město
 Senátní obvod č. 59 – Brno-město
 Senátní obvod č. 60 – Brno-město
 Senátní obvod č. 55 – Brno-město